Ampelius ist der Name folgender Personen:

 Lucius Ampelius, römischen Schriftsteller der Kaiserzeit, Autor des Liber memorialis
 Publius Ampelius, römischer Beamter im 4. Jahrhundert n. Chr.
 Ampelius, ein Sohn des Usurpators Priscus Attalus
 Ampelius, Lektor, einer der Märtyrer der heiligen Bücher (49 Märtyrer von Abitina), ca. † 304 n. Chr. in Karthago, Gedenktag katholisch: 12. Februar, Gedenktag evangelisch: 7. Januar 
 Ampelius der Einsiedler, Priester, Heiliger, † Anfang des 5. Jahrhunderts n. Chr., Gedenktag katholisch: 14. Mai
 Ampelius (Bischof), heiliger Bischof von Mailand, 7. Jahrhundert n. Chr., Gedenktag katholisch: 7. Juli